ЧелоФилия — одиннадцатый студийный альбом российского поп-певца Филиппа Киркорова. Песни из альбома стали основой для шоу Киркорова «Вчера, сегодня, завтра и…» 2000—2001 гг.

Особенности альбома 
 16 песен из альбома написал Сергей Челобанов. Поэтому он получил такое название: ЧЕЛОбанов + ФИЛИпп = ЧелоФилия.
 Это экспериментальный альбом. Артист его записал в несвойственной ему манере исполнения.
 Это единственный альбом певца, на обложке которого он предстает блондином.
 Критиками альбом был встречен в целом негативно из-за его «ненародности» и «эстетства».
Альбом не содержит ни одного кавера, кроме кавера на Antique - Dynata Dynata.

Список композиций 
Музыка ко всем песням — С. Челобанов, за исключением отмеченных.

Тиражи 
Альбом выпущен 2 тиражами: подарочным и обычным. Оформление отличается.

Клипы 
2000 — «Огонь и вода»

Создатели альбома 
 Автор идеи и продюсер проекта: Алла Пугачева
 Студия записи А. Кальянова
 Звукорежиссёр: Александр Горбунов
 Фото: Петр Аникин
 Фотофрагмент: Григорий Кузьмин
 Стилист: Александр Шевчук
 Стайлинг и художественный креатив: Кирилл Кирин
 Менеджер проекта: Сергей Саидов
 Производство: Игорь Микрюков

Музыканты 
 Саксофон-тенор: Сергей Овчинников
 Саксофон-баритон и кларнет: Иван Волков
 Труба: Виктор Горбунов
 Гитарист и бэк-вокал: Александр Венгеров
 Женский бэк-вокал: Мария Кац, Марина Мельниченко
 Мужской бэк-вокал: Фулик, Феликс Чумак, Сергей Челобанов

Награды 
 ноябрь 2000 года: премия Золотой граммофон, песня «Огонь и вода»
 декабрь 2000 года: фестиваль Песня года, песня «Огонь и вода»

Аннотация

Концерты 
Песни из альбома стали основой для новой программы Киркорова:
 «Вчера, сегодня, завтра и…»:
 17.11.- 1.12.2000 год — БКЗ Октябрьский (Санкт-Петербург)
 23-28.01.2001 год — Кремль (Москва)
 24.02-4.03.2001 год — тур по США
 8-10.03.2001 год — тур по Прибалтике
 19-21.03.2001 год — Киев
 29.08.2001 год — Улан-Батор (Монголия)
 сентябрь 2001 год — Турция (2 концерта)
 «В свой День рождения я пою для Вас!»:
 30.04.2001 год — Ледовый дворец (Санкт-Петербург))

Примечания

Ссылки 
 Оф.сайт — альбомы
 Альбом в Озоне
 Концерт «В свой День рождения я пою для Вас!» — Видео
 Ротации

Альбомы Филиппа Киркорова
Альбомы, спродюсированные Филиппом Киркоровым